Наталя Височанська ( 10 травня 1984) — російська акторка українського походження.
 Оксана Височанська ( 28 серпня 1984) — українська журналістка та телеведуча.
 Марія Височанська ( 10 вересня 2002) — українська художня гімнастка.

 Височанська селищна рада — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування у Харківському районі Харківської області. 
 Височанська сільська громада — об'єднана територіальна громада у Борзнянському районі Чернігівської області. 
 Височанська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця та орган місцевого самоврядування у Тарутинському районі Одеської області.
 Височанська сільська рада — орган місцевого самоврядування у Томашпільському районі Вінницької області.
 Височанська сільська рада — орган місцевого самоврядування у Тетіївському районі Київської області.
 Височанська сільська рада — орган місцевого самоврядування в Охтирському районі Сумської області.

Див. також 
 Височанський

Українські прізвища